Первый в истории Кубок Европы по марафону прошёл 13 сентября 1981 года в городе Ажен (Франция). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин. Женщины участвовали только в личном зачёте.

Команды-победители у мужчин определялись по сумме занятых мест 4 лучших участников.

До финиша смогли добраться 94 участника (82 мужчины и 12 женщин). Четыре зачётных результата в командное первенство набралось у 15 мужских сборных.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Сентябрь 1981 года
Спорт во Франции в 1981 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
События 13 сентября